Русское общество Республики Беларусь () — общественно-культурное объединение в Республике Беларусь. Основано 15 сентября 1994 года. Основные цели и направления деятельности:
 содействие сохранению русских культурных ценностей и исторических традиций;
 пропаганда русской культуры;
 проведение праздников, фестивалей и др. культурных мероприятий.

Организация имеет отделения во всех областях Республике Беларусь. Общее количество членов — более 500 человек. Управляющие органы: Председатель, Дума (12 человек), ревизионная комиссия.

Председателем является С. М. Молодов. Входит в Координационный совет Белорусского союза общественных объединений российских соотечественников. Является наиболее крупной организацией российских соотечественников в Республике Беларусь. Однако, организация не является исключительно объединением российских соотечественников, в его рядах довольно велика доля этнических белорусов и представителей других национальностей Республики Беларусь, разделяющих уставные цели и задачи. Под эгидой Русского общества было передано в дар библиотекам и отделам образования более чем 90 тысяч томов изданной в России научно-популярной, методической, художественной литературы. Общество организует стажировку белорусских учителей в России, поездки детских групп на отдых и экскурсии по историко-культурных местах России. Также в библиотеках, домах культуры и т. д. организуются многочисленные лекции, выставки, поэтические вечера, научно-практические конференции на темы, связанные с Россией, русской культурой и образованием.

При обществе действует Ассоциация учителей, клубы любителей русской поэзии, благотворительные организации. Общество тесно сотрудничает с журналом «Немига литературная». При участии Русского общества издана «Антология современной русской поэзии Республики Беларусь», книга М. Ткачева «Мицкевич и Пушкин», ряд других литературных изданий.

Ссылки 

Международный совет российских соотечественников

Организации, основанные в 1994 году
Общественные организации Белоруссии
Русские в Белоруссии